Калиновка — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края России. Входит в состав Алексеевского сельсовета.

География 
Расстояние от села Алексеевка 8,5 км, от пгт. Благовещенка 61 км, от Барнаула 280 км.

История 
Посёлок начал заселяться в 1907 году, массовая волна заселения была в 1909-1910 годах. Образован в 1911 году поселенцами из Черниговской губернии на территории переселенческого участка «Фионово Болото». Свое название поселок получил по дубраве Калинова, которая носила такое имя еще в середине XIX века. Среди первых поселенцев были семьи Малашенко, Чудеса, Литвиненко, Шляпниковых, Соловьевых, Суницких, Третьяковых. К 1926 г. в поселке проживало в 76 дворах 411 человек. Колхоз «Красная звезда», отд. колхозов «Искра» и «Алексеевский». В 1928 г. посёлок Калиновский состоял из 76 хозяйств. Преобладающее население: украинцы. Являлся центром Калиновского сельсовета Благовещенского района Славгородского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
Функционирует фельдшерско-акушерский пункт, отделение почты России, продуктовый магазин и дом культуры.

Примечания 

Населённые пункты Благовещенского района (Алтайский край)